Le Dossier Rachel : un roman écrit par Martin Amis, publié en 1973.
 Le Dossier Rachel : un film réalisé par Damian Harris, sorti en  1989.